Місячний сарос 139 — серія місячних затемнень, у якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 9 грудня 1658 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 27 лютого 2993 року, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 75 затемнень, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1406 років.

Серія міститиме 27 повних затемнень від 17 серпня 2073 до 30 травня 2542, 7 часткових перед повними від 3 червня 1947 до 7 серпня 2055 і 8 часткових після повних від 9 червня 2560 до 25 серпня 2686.

Попереднім у серії було часткове затемнення 5 липня 2001 і наступним буде також часткове 16 липня 2019.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 31-ше, яке відбудеться 22 листопада 2199 і триватиме 102,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 139 

Місячні сароси